La saison 2005-2006 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA débute le  et s'achève le  par la victoire du HC Lugano.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Récapitulatif

Demi-finales

Finale

Finale de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

ligue

Juniors Élites

Liens externes 
 Calendrier (PDF)
 Classement des buteurs
 Classement des pénalités
 Postfinance Topscorers
 Spectateurs

Notes et références

Liens externes 
 Calendrier (PDF)
 Classement des buteurs
 Classement des pénalités
 Postfinance Topscorers
 Spectateurs

2005
Suisse M1
Sport en Suisse en 2005
Sport en Suisse en 2006